Анжела Перістері (; вимова албан.: [anˈdʒɛla pɛɾiˈstɛɾi] ;   р.), також відома як Анджела — албанська співачка, авторка пісень і модель. Перістері стала переможницею 19-го видання Kënga Magjike у 2017 році. Після перемоги в 59-му виданні фестивалю «Фестивалі і Кенгес» вона була оголошена представником Албанії на Євробаченні 2021 року.

Раннє життя 
Анджела Перістері народилася 24 березня 1986 року в албанській родині східно-православної віри в місті Корча, Народна Республіка Албанія. Під час інтерв'ю в Греції Перістері заявила, що її прадід по батьківській лінії був греком, від якого вона успадкувала прізвище Перістері. В іншому інтерв'ю в Греції на запитання, чи вважає вона себе гречанкою, вона відповіла, що вона албанка, і її зв'язок з Грецією походить від далекого предка, а саме її прадіда. Закінчивши середню школу в Тирані, Перістері та її сім'я переїхали до Салонік, Греція. Описуючи своє життя в останній країні, вона заявила, що зазнала дискримінації через своє албанське походження.

Кар'єра 
У 2001 році Перістері брала участь в якості учасниці національного конкурсу «Міс Албанія» в Тирані. Її початкові набіги в музичну індустрію були в грудні 2001 р., коли вона безуспішно взяла участь у 40-му виданні Festivali i Këngës з піснею «Vetëm ty të kam». З березня по червень 2016 року вона виступала учасницею першого сезону «Your Face Sounds Familiar» і врешті-решт стала переможницею. У грудні 2016 року вона дебютувала на Kënga Magjike з піснею «Genjështar» і фінішувала на другому місці. У грудні 2017 року вона повернулася до змагань у 19-му виданні Kënga Magjike і виграла конкурс з піснею «E Çmëndur». Після її перемоги, її наступний сингл, 73-го місця в Албанії. Ще один сингл у чартах, «Pa mua», вийшов у кінці 2018 року і досяг 74-го місця в її рідній країні. Балканська балада, що включає албанські народні елементи, «Pa mua» була врешті визнана «Піснею року» культом Академії на врученні премії Kult 2019 року, а Перістері передала свої призові виграші жертвам землетрусу в Албанії 2019 року.

У грудні 2019 року, після однорічної відсутності, Перістері повернлася до змагань у 21-му виданні Kënga Magjike з піснею «Dikush i imi» і врешті отримала третє місце. Успіх «Dikush i imi» у січні 2020 року, наступний сингл «Ata», в якому взяв участь косовсько-албанський співак Сінан Власаліу, досяг 100-го місця в Албанії. У жовтні 2020 року телерадіокомпанія Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) оголосила її одним із конкурсантів, відібраних для участі у 59-му випуску фестивалю Festivali i Këngës з піснею «Karma». Після великого фіналу конкурсу Перістері стала переможницею і одночасно була оголошена представницею Албанії на Євробаченні 2021.

Дискографія

Альбоми 

 Anxhela për ju (2004)

Сингли

Як провідний артист

Примітки

Посилання 

Персоналії:Корча
Учасники Євробачення 2021
Представники Албанії на Євробаченні
Виконавці албанською мовою
Албанські співачки